Mèxic, federació de l'Amèrica del Nord 
 Estat de Mèxic, estat constituent de la federació mexicana 
 Ciutat de Mèxic, capital de la federació mexicana, i districte federal 
 Vall de Mèxic, vall al centre de Mèxic a 2.000 m d'altitud mitjana a l'Eix Volcànic Transversal on hi ha la ciutat de Mèxic